Опри́чник:
 Опричник — человек, состоящий в рядах опричного войска, то есть гвардии, созданной Иваном Грозным в рамках его политической реформы в 1565 году.
 «Опричник» (1842) — трагедия И. И. Лажечникова.
 «Опричник» (1872) — опера П. И. Чайковского.
 Опричник — залив Японского моря.

«Опричник» — русские парусно-винтовые клипера:
 «Опричник» — шестипушечный парусно-винтовой клипер Российского императорского флота, спущенный на воду в Архангельске в 1856 году. Погиб (пропал без вести) в Индийском океане при возвращении с Дальнего Востока в Кронштадт в ноябре 1861 года.
 «Опричник» — парусно-винтовой клипер Российского императорского флота, построенный в 1880 году.